Ananias (Ἁνανίας) é a forma grega de Hananias (palavra hebraica para חנניה, "Yahweh é gracioso") um nome que ocorre duas vezes no Tanakh (, ), e várias vezes no Novo Testamento e livros apócrifos.

 Ananias de Siracena (610-685) — matemático e astrônomo armênio do século VII
 Ananias e Safira — cônjuge de Safira, membro da primeira comunidade cristã, ferido de morte por ter mentido a Deus
 Hananias, Misael e Azarias — príncipes citados no Livro de Daniel
 Ananias de Damasco ou Santo Ananias II — missionário, mártir e padroeiro de São Paulo
 Ananias, filho de Nedebaios — sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Paulo em Jerusalém e Cesareia
 Jesus ben Ananias (Jesus filho de Ananias) — louco que previu a queda de Jerusalém c. 62
 Tenente Ananias — município brasileiro no estado do Rio Grande do Norte
 Ananías Maidana Palacios — político paraguaio
 Bartolomeu Anania — religioso, tradutor e escritor romeno
 Ananias Elói Castro Monteiro — futebolista brasileiro
 Patrus Ananias — advogado e político brasileiro, prefeito de Belo Horizonte de 1993 até 1997

Desambiguações de antropônimos